Jarman est un patronyme porté notamment par :
 Barry Jarman (1936-2020), joueur de cricket australien ;
 Derek Jarman (1942-1994),  réalisateur, scénariste, acteur, directeur de la photographie et monteur britannique ;
 Harry Jarman (1883-1928), joueur gallois de rugby à XV.